Club Atlético Sportsman puede referirse a los siguientes:

 Club Atlético Sportsman, club deportivo del barrio de Barracas, Buenos Aires;
 Club Atlético Sportsman, club deportivo de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.